MTZ steht für:
 Main-Taunus-Zentrum, deutsches Einkaufszentrum
 Motortechnische Zeitschrift, deutsche Fachzeitschrift
 Materialteuerungszuschlag
 Minski Traktorny Sawod (dt. „Minsker Traktor Werke“), Landmaschinenhersteller aus Weißrussland
 Münchener Theologische Zeitschrift (MThZ), deutschsprachige Fachzeitschrift
 Bahnhof Tutzing (DS100-Code)
 Bar Yehuda Airfield (IATA-Code), Flugfeld bei Masada, Südbezirk (Israel), Israel

mtz steht für:
 Takanekisch (ISO-639-3-Code), Regionaldialekt der Mam-Sprache in Guatemala

Abkürzung